Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

La rue Robespierre peut faire référence à plusieurs odonymes, nommées en l'honneur de Maximilien Marie Isidore de Robespierre avocat et un homme politique français (1758-1794).

France 
Boulevard Robespierre : à Reims, Poissy, Ouveillan
Place Robespierre : à Limay, Marseille, Montreuil, Paris, Sin-le-noble

Bretagne 
 Côtes-d’Armor :
 Rue Robespierre à Saint-Brieuc 

 Finistère :
 Rue Robespierre à Brest 
 Rue Robespierre à Huelgoat 
 Rue et impasse Robespierre à Quimper
 Rue Robespierre au Relecq-Kerhuon 

 Morbihan :
 Rue et impasse Robespierre à Lanester

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Rue Robespierre à Bourges
 Rue Robespierre à Vierzon

 Indre-et-Loire :
 Rue Robespierre à Saint-Pierre-des-Corps

Hauts-de-France 
 Pas-de-Calais :
 Rue Robespierre à Arras

Île-de-France 
 Hauts-de-Seine :
 Rue Maximilien-Robespierre à Malakoff

 Seine-Saint-Denis :
 Rue Robespierre à Bagnolet
 Rue Robespierre à Bobigny
 Rue Robespierre à Montreuil
Yvelines : Rue Robespierre à Houilles

Occitanie 
 Haute-Garonne :
 Rue Robespierre à Toulouse

 Hérault :
 Rue Robespierre à Montpellier
 Rue Robespierre à Sète

 Pyrénées-Orientales :
 Rue Maximilien-Robespierre à Cabestany

Nouvelle-Aquitaine 
 Charente-Maritime :
 Avenue Robespierre à La Rochelle
 Vienne
 Rue Robespierre à Poitiers
 Gironde :
 Rue Robespierre à Talence

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Allée Maximilien-de-Robespierre à Saint-Herblain

Antilles 
 Martinique :
 Rue Robespierre à Fort-de-France

Notes